Княщина — название населённых пунктов:

Россия 
 Княщина — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Княщина — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Княщина — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Княщина — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Княщина — деревня в Первомайском районе Ярославской области.